Хунцикер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хунцикер, Мишель (род. 1977) — швейцарско-итальянская актриса, певица, телеведущая и фотомодель.
 Хунцикер, Николас (род. 1996) — швейцарский футболист, играющий на позиции нападающего.